

События 

 Основание королевства Тхэбон принцем Кун Е на Корейском полуострове.
 Строительство новой крепостной стены вокруг китайского города Фучжоу.
 Выступление данов Восточной Англии против короля Уэссекса Эдуарда Старшего.
 Коронация Людовика III Слепого императором франков.
 Завоевание славянского Блатенского княжества венграми. Захват его столицы Блатнограда.
 Баварцы начинают сооружение замка Энсбург, чтобы преградить венграм переправу через Энс.
 Монастырь Санкт-Флориан в Пассау окружает себя стенами, для защиты от венгерских набегов.
 Заключение мира между Германией и Моравией; подписание мирного договора было обусловлено венгерской угрозой.
 Абул-Аббас захватывает Региум, забрав в плен до 17 000 населения.
 Основание Бриксена.
 Провозглашение патриархом Константинопольским Николая I Мистика.
 Набег хазарского царя на Дербент.
 Ирландцы захватили Дублин.
 Карматы осаждают Дамаск.
 Печенеги достигли низовий Днепра и Дуная.
 Гонсало Тельес возглавляет графство Кастилия.
 Закончилась Крестьянская война 874-901 в Китае.
 Нападение на Самору отряда берберов под командованием ибн аль-Китта. Защитники города нанесли мусульманам поражение. Головы убитых врагов горожане выставили на стенах, как вызов и предупреждение Кордове.

Скончались 
 18 февраля — Сабит ибн Курра, арабский астроном и математик.
 12 апреля — Евдокия Ваяна, третья жена византийского императора Льва VI.
 10 ноября − Аделаида Парижская, королева Франции.
 Мотоясу, принц, сын Ниммё.

См. также

Примечания